Slovenska vas je ime več naselij v Sloveniji:

 Slovenska vas, občina Brežice
 Slovenska vas, občina Kočevje
 Slovenska vas, občina Šentrupert
 Slovenska vas, naselje v občini Pivka
 Slovenska ves, naselje v Porabju

naselja v Sloveniji